WPY steht für:
 Wildlife Photographer of the Year, jährlicher Naturfotowettbewerb
 White Pass and Yukon Railway, amerikanisch-kanadische Eisenbahngesellschaft
 eine ehemalige Schiffstypenbezeichnung der Patrol Yacht
 Powiat Przysuski in der Woiwodschaft Masowien (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung